Арту́р Христиа́нович Арту́зов (до 1918 года — Артур Евгений Леонард Фра́учи или Ренуччи; 18 февраля 1891, село Устиново, Тверская губерния — 21 августа 1937, Москва) — деятель советских органов государственной безопасности. Один из основателей советской разведки и контрразведки, корпусной комиссар (1935). Расстрелян в «особом порядке» в 1937 году. Реабилитирован посмертно.

Биография

Ранние годы 
Артур Христианович Артузов родился 18 февраля 1891 года в селе Устиново Кашинского уезда Тверской губернии в семье швейцарского сыровара (итальянца по национальности) Христиана Фраучи, который приехал в Россию, где занимался выделкой сыра, работая в разных местах. Мать Артура Артузова, Августа Августовна Фраучи (урождённая Дидрикиль), имела латышские и эстонские корни, а один из её дедов был шотландцем. Супруги познакомились и поженились в России. В семье Фраучи было шестеро детей, Артур был старшим.

С детства Артузов был знаком с революционерами-большевиками Михаилом Кедровым и Николаем Подвойским, которые были частыми гостями в доме Фраучи, так как были женаты на сёстрах матери. С 1906 года Артузов участвовал в распространении нелегальной литературы.

В мае 1909 года окончил с золотой медалью Новгородскую классическую мужскую гимназию и поступил на металлургическое отделение Петроградского политехнического института, которое с отличием окончил в феврале 1917 года, после чего работал инженером-проектировщиком в Металлургическом бюро профессора Владимира Грум-Гржимайло.

В органах госбезопасности 
В августе 1917 года после возвращения из командировки в Нижний Тагил принял решение оставить профессию инженера-проектировщика и до декабря 1917 года работал в Управлении по демобилизации армии и флота. В декабре 1917 года вступил в ряды РСДРП(б). С декабря 1917 по март 1918 года работал секретарём Ревизионной комиссии наркомата по военным делам в Вологде и Архангельске, а с марта по август 1918 года был начальником партизанского отряда призывников на Северном фронте. Далее последовательно занимал должности начальника военно-осведомительного бюро Московского военного округа и начальника активной части отдела Военконтроля Реввоенсовета республики.

В январе 1919 года Артузов был назначен на должность особоуполномоченного Особого отдела ВЧК, затем последовательно занимал должности заведующего Оперативным отделом Управления Особого отдела ВЧК, с января 1921 г. — помощника начальника Особого отдела ВЧК, с июля того же года — заместителя начальника Особого отдела ВЧК—ОГПУ РСФСР. «С 1920 г. на правах члена Коллегии (по внутричекистским вопросам)», — писал Артузов в автобиографии. Летом 1920 г. ездил на Западный фронт с широкими полномочиями (право контроля работы особых отделов фронта и армий).

18 июля 1921 года президиумом ВЦИК А. Х. Артузов был награждён орденом Красного Знамени.

В июле 1922 года Артузов был назначен начальником новосозданного Контрразведывательного отдела (КРО) Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ/ОГПУ. Возглавляя КРО, Артузов руководил крупными операциями «Трест» и «Синдикат-2», а также несколькими десятками других менее известных. В ходе операции «Трест», длившейся с 1922 по 1927 год, была полностью скована разведывательно-подрывная деятельность белоэмигрантских объединений на территории СССР. В результате операции «Синдикат-2» был арестован руководитель антисоветской эмигрантской организации «Народный союз защиты родины и свободы» Борис Савинков. Ещё одним успехом Артузова стал арест в 1925 году Сиднея Рейли. Артузов был инициатором и непосредственным разработчиком операции «Тарантелла».

Летом 1927 года Артузов был назначен по совместительству 2-м помощником начальника Секретно-оперативного управления ОГПУ Г. Г. Ягоды, а уже через четыре месяца, в ноябре, он был освобождён от работы в КРО. Работал в СОУ ОГПУ.

1 января 1930 года Артузов был назначен на должность заместителя начальника ИНО ОГПУ СССР, а 1 августа 1931 года — на должность начальника ИНО и члена коллегии ОГПУ СССР. За время командования Артузовым ИНО ОГПУ провёл десятки операций, в ходе которых были задействованы десятки кадровых сотрудников и сотни агентов. Важным направлением работы советской разведки было германское направление. Сотрудниками Артузова была создана агентурная сеть, поставлявшая советскому руководству ценные сведения о происходивших событиях в пришедшей к власти Национал-социалистической партии Германии, а также о деятельности ряда государственных органов и специальных служб. Во время работы Артузова в Иностранном отделе ОГПУ на советскую разведку работали знаменитые разведчики-нелегалы Фёдор Карин, Арнольд Дейч, Теодор Малли, Дмитрий Быстролетов и другие.

В мае 1934 года Артузов был назначен по совместительству на должность заместителя начальника IV (разведывательного) управления Штаба РККА. До этого назначения у начальника IV управления Я. К. Берзина не было официального первого заместителя, а только помощники. Артузов при назначении оговорил право взять с собой туда ряд сотрудников ИНО ОГПУ, в числе которых наиболее видными указывают Карина и Штейнбрюка, среди остальных Борис Эльман и другие).

В мае 1935 года Артузов был освобождён от обязанностей начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР и полностью сосредоточился на работе в Разведывательном управлении Штаба РККА. Колпакиди и Прохоров отмечают, что переход Артузова с группой сотрудников в Разведупр означал ослабление ИНО ОГПУ и связывают это с изменениями внешнеполитической обстановки (сближением Германии и Польши, позицией Японии), почему «значение военной разведки резко возрастало». Под руководством Артузова работали такие знаменитые разведчики как Шандор Радо, Рихард Зорге, Ян Черняк, Рудольф Гернштадт, Хаджи-Умар Мамсуров.

21 ноября 1935 года Артузову было присвоено звание корпусной комиссар.

11 января 1937 года Артузов был освобождён от работы в Разведупре и направлен на работу в НКВД, где был назначен на должность научного сотрудника в архивный отдел. Б. И. Гудзь вспоминал:
Артузов сидел в маленькой комнатке, где помещались стол, заваленный делами, и два стула, грустно сказал: «Вот, поручили мне писать историю органов госбезопасности. Дело нужное, и лучше меня это никто не сделает».

Арест и казнь 

Арестован 13 мая 1937 года при исполнении служебных обязанностей по ордеру, подписанному Л. Н. Бельским и Н. Г. Николаевым-Журидом. Обвинён по ст.ст. 58-6 («шпионаж»), −8 («террор»), и −11(«участие в контрреволюционной заговорщической организации внутри НКВД»). Приказом народного комиссара внутренних дел СССР Н. И. Ежова № 1138 от 8 июля 1937 года уволен с ранее занимаемой должности и со службы вообще. Следствие по делу Артузова вёл Я. А. Дейч, начальник Секретариата НКВД СССР. Обвинительное заключение подписал заместитель наркома НКВД СССР Л. Н. Бельский. 20 августа 1937 г. в числе 38 человек подписан по 1-й категории (расстрел) в Сталинском списке («за» Сталин, Косиор, Молотов, Каганович, Ворошилов). 21 августа 1937 года оформлен к высшей мере наказания «в особом порядке» подписями В. Ульриха, Г. Рогинского и Л. Бельского. Расстрелян в тот же день вместе с фигурантами Сталинского списка (Ф. Я. Карин, О. О. Штейнбрюк, М. С. Горб, Б. М. Гордон, В. А. Илинич, А. С. Бакони, С. И. Чацкий, М. Н. Бельский-Минц, Юнона Пшепелинская (Альберт-Таккэ) и др.). Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1 крематория Донского кладбища.
7 марта 1956 года реабилитирован посмертно определением ВКВС СССР.

Семья 
 жена Лидия Дмитриевна (в девичестве Слугина) — с октября 1918 года
 Инна Михайловна (по первому мужу Тылис) — с 1934 г. Родилась в 1905 г. в г. Москва; русская; образование начальное; б/п; домохозяйка. Проживала: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 21/23, кв. 26. Арестована 28 мая 1937 г. Внесена в список «Москва-центр» от 20.8.1938 по 1-й категории («Жёны врагов народа, подлежащие суду ВКВС СССР») — «за» Сталин и Молотов. Приговорена к ВМН ВКВС СССР 26 августа 1938 г. по обвинению в шпионаже. Расстреляна в тот же день вместе с женами ряда известных чекистов, партийцев и военных. Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка». Реабилитирована 28 декабря 1955 г. ВКВС СССР 
Дети:
 сын Камилл (1923—1997) — известный советский скрипач и преподаватель музыки
 дочь Лидия (р. 1919)
 дочь Нора (р. 1920)
 Брат: Фраучи Рудольф Христианович. Родился в 1894 г. в д. Устиново Тверской губ.; швейцарец; образование среднее; б/п; подносчик артели «Древтара». Проживал: Московская обл., ст. Одинцово, пос. Верхнее Отрадное, д. 15. Арестован 23 марта 1938 г. Приговорен к ВМН Комиссией НКВД СССР и Прокурора СССР 29 июля 1938 г. по обвинению в «шпионаже в пользу Германии и контрреволюционной агитации среди колхозников». Расстрелян 9 августа 1938 г. Место захоронения — Московская обл., Бутовский полигон. Реабилитирован 7 марта 1956 г.

Память 
19 ноября 2014 года в Санкт-Петербургском политехническом университете состоялась церемония открытия мемориальной плиты советского разведчика Артура Артузова.

Памятник в г. Кашин Тверской области.

Награды 
 Два Ордена Красного Знамени (18.07.1921, 1932). Другие источники содержат информацию о награждении только одним орденом.
 Знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (V)» (1923)
 Знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (20.12.1932)

В культуре 
Артур Артузов был одним из персонажей романа советского писателя Л. В. Никулина «Мёртвая зыбь», повествующем о чекистской операции «Трест». Роль Артура Христиановича в фильме «Операция „Трест“», поставленном в 1967 году по этому роману, сыграл Армен Джигарханян, а в двухсерийном историко-революционном советско-польском фильме «Крах операции „Террор“», поставленному по сценарию Юлиана Семёнова и вышедшему на экраны в 1980 году, — Артём Карапетян.
Представлен одним из главных героев в фантастическом романе Василия Кононюка «Я — меч, я — пламя!». В сериале «Государственная граница» в четвёртом фильме «Красный песок» роль Артузова исполнил Гирт Яковлев. В фильме «Вербовщик» из серии «Поединки» (2009) Артузова сыграл Андрей Казаков.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Артузов А. Х. // 
 
 
 
 
 Густерин П. В. Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 1920—30-х годах. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-51691-7.

Ссылки 
 Артузов Артур Христианович (статья из БСЭ)
 Биография на сайте Внешней разведки России
 Об Артузове
 Биография Артузова
 Р. И. Пименов «Как я искал шпиона Рейли»
 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (РТР, 2015)
 Бартош Н. Э. Артур Артузов — Гений разведки
 Предписание на расстрел
 Акт о расстреле
 Акт о кремации расстрелянных 21.8.1937 г. в «особом порядке»

Персоналии:Академия ФСБ
Корпусные комиссары
Выпускники Новгородской гимназии
Большевики
Члены РСДРП
Чекисты
Разведчики СССР
Сотрудники ГРУ
Руководители советской внешней разведки
Члены Коллегии ОГПУ
Начальники отделов ГУГБ НКВД СССР
Командующие пограничными войсками СССР
Участники операции «Трест»
Посмертно реабилитированные в СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Казнённые в 1937 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища